Казачко́вский — фамилия.

 Казачковский, Кирилл Фёдорович (1760—1829) — российский военачальник.
 Казачковский, Олег Дмитриевич (род. 1915) — советский и российский физик.
 Казачковский, Павел Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5175; 1 декабря 1835.